Twang bedeutet

 Twang (Band), britische Indie-Rockband der 1980er Jahre
 Twang-Gitarre, eine Gitarrentechnik
 das Markenzeichen des Gitarrenspiels von Duane Eddy, den sogenannten Duane-Eddy-Twang
 Blak Twang, ein britischer Rapper
 Twang Dudes, eine deutsche Rockband
 The Twang (deutsche Band), eine deutsche Countryband
 The Twang (britische Band), eine britische Indie-Rockband
 Twang (Stimme), ein Stimmklang und stimmtechnisches Mittel, erzeugt durch die Verengung der epiglottischen Falte